Le tournoi de qualification du simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2017 se déroule du 26 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal et 25 points ATP supplémentaires, et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Simone Bolelli
  Stéfanos Tsitsipás
  Taylor Fritz
  Peter Gojowczyk
  Andrey Rublev
  Alexander Ward 
  Andrew Whittington 
  Lukáš Rosol 
  Illya Marchenko 
  Daniel Brands 
  Serhiy Stakhovsky 
  Ruben Bemelmans 
  Christian Garín 
  Sebastian Ofner
  Stefano Travaglia
  Nicolás Jarry

Repêché 
Une place de lucky loser est par ailleurs attribuée pour participer au tableau principal à la suite du forfait de Pablo Cuevas. Un joueur est tiré au sort parmi les huit meilleurs joueurs éliminés au dernier tour des qualifications. Il s'agit de :
  Alexander Bublik

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2017
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Tennis masculin en 2017
Tournoi de Wimbledon 2017